Philippe III est le nom de plusieurs souverains européens :

 Philippe III (352 – 317 av. J.C.) connu aussi sous le nom d'Arrhidée, roi de Macédoine de 323 à 317 av. J.-C. ;
 Philippe III dit le Hardi (1245 – 1285), roi de France de 1270 à 1285 ;
 Philippe III (1306 – 1343), roi de Navarre de 1328 à 1343 ;
 Philippe III dit le Bon (1396 – 1467), duc de Bourgogne de 1419 à 1467 ;
 Philippe III (1578 – 1621), roi d'Espagne de 1598 à 1621 ;
 Philippe III (1605 – 1665), roi de Portugal et roi d'Espagne de 1621 à 1665 sous le nom de Philippe IV.

Homonymie

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp III.
eo:Filipo (regantoj)#Filipo la 3-a